C7H8O2 – formula molecolare del guaiacolo
C7H8O2 – formula molecolare dell'orcinolo

Formule molecolari